Воеводин — русская фамилия. Известные носители:

 
 
 Воеводин, Андрей Федорович (род. 1982) — российский фотограф, автор серии книг по фотографии и Photoshop, до 2013 года главный редактор журнала «Фото Эволюция».
 Воеводин, Валентин Васильевич (1934—2007) — российский математик.
 Воеводин, Вадим Алексеевич (род. 1947) — президент Всероссийского Фонда социально-правовой защиты и реабилитации инвалидов (ВФЗРИ).
 Воеводин, Василий Иванович (1783—1843) — российский оперный певец (бас-баритон), драматический актёр.
 Воеводин, Владимир Валентинович (род. 1962) — российский учёный в области вычислительной техники и программирования.
 Воеводин, Всеволод Петрович (1907—1973) — русский советский писатель и поэт, драматург, сценарист.
 Воеводин, Вячеслав Васильевич (1938—2009) — профессор, народный артист Украины, один из ведущих специалистов в сфере музыкального искусства Украины, кандидат педагогических наук.
 Воеводин, Григорий Дмитриевич (в монашестве Гавриил; 1869—1937) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Полоцкий и Витебский.
 Воеводин, Дмитрий Тимофеевич (1902—1944) — Герой Советского Союза.
 Воеводин, Евгений Всеволодович (1928—1981) — русский советский писатель, сценарист. Сын писателя Всеволода Воеводина.
 Воеводин, Иван Дементьевич (1925—1998) — советский конструктор, кандидат технических наук, лауреат Ленинской премии.
 Воеводин, Игорь Викторович (род. 1959) — российский писатель, журналист, теле- и радиоведущий, колумнист, издатель.
 
 Воеводин, Михаил Викторович (род. 1975) — генеральный директор корпорации ВСМПО-АВИСМА.
 Воеводин, Павел Васильевич — советский конструктор стрелкового оружия, автор нескольких конструкций пистолетов, работал в ЦКБ-14 (Тула).
 Воеводин, Пётр Иванович (1884—1964) — российский революционер, Герой Социалистического Труда.

Другое 
 Воеводин — украинский водопад, памятник природы местного значения.

См. также 
 Воеводина (значения)